Groß Woltersdorf steht für:
 Groß Woltersdorf (Groß Pankow), Ortsteil von Groß Pankow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Groß Woltersdorf (Barnekow), Ortsteil von Barnekow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Großwoltersdorf, Gemeinde im Landkreis Oberhavel, Brandenburg